

Culinária 
 Pão - um alimento elaborado com farinha
Pão árabe ou pita
Pão ázimo
Pão de centeio
Pão de forma
Pão de Mafra
Pão de queijo
Pão francês
Pão da Mealhada
Pão da proposição - alimentos oferecidos a Deus presentes em uma mesa especialmente no Templo de Jerusalém

Localidades 
 Pão (Malásia)
 Pão de Açúcar

 Terra do Pão - uma localidade portuguesa da freguesia da São Caetano

Outros 
 Pão (álbum) - álbum de Guilherme Arantes
Pão, amor e fantasia - filme de comédia italiano de 1953
Pão-Duro MacMônei - personagem fictício da Disney
Pão-por-Deus - refeições cerimoniais do "Dia dos Finados"
Pão-posto - nome comum a diversas espécies vegetais
Pão-Pão, Beijo-Beijo - telenovela brasileira de 1983 exibida pela Rede Globo
Pão de abelha - pólen coletado e armazenado por abelhas do gênero Apis
Discurso do Pão da Vida - episódio da vida de Jesus reatado no evangelho de João

Desambiguação